Еза

 Еза (приток Колокши)
 Еза (приток Сиги)